2 miejscowości w Polsce: 
 Dobkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce 
 Dobkowice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Chłopice